Ivan Horvat (oko 1340. – 1394.), hrvatski ban
Ivan "Ivica" Horvat (1926. – 2012.), hrvatski nogometaš
Ivan Horvat Hlebinski (* 1932.), hrvatski pjesnik i pripovjedač
Ivan Horvat (1940. – 2002.), gradišćanskohrvatski pjesnik i romanopisac 
Ivan Horvat (* 1993.), hrvatski atletičar
Ivan Horvat (novinar)